ZGB steht für:
 Zivilgesetzbuch der Schweiz
 Zivilgesetzbuch (DDR), Zivilgesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik
 Oft für Bürgerliche Gesetzbücher (Zivilgesetzbücher) nicht deutschsprachiger Länder
 Zabergäu-Gymnasium Brackenheim
 Zürichsee–Gotthardbahn, ehemalige Bahngesellschaft der Schweiz
 Zweckverband Großraum Braunschweig

zgb steht für:
 Guibei Zhuang (ISO-639-3-Code), Dialekt der Sprachgruppe Zhuang (Sprache) der Ethnie Zhuang in der Volksrepublik China

ZGB